Коробовщинский — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области России, входит в состав Раздольевского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 15 км на запад от центра поселения посёлка Раздолье и в 8 км на юго-запад от райцентра города Кольчугино, остановочный пункт Коробовщинская на ж/д линии Александров — Иваново.

История 
После Великой Отечественной войны посёлок входил в состав Коробовщинского сельсовета Кольчугинского района, с 1979 года — в составе Белореченского сельсовета, с 1984 года — в составе Раздольевского сельсовета, с 2005 года — в составе Раздольевского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Кольчугинского района